Curmătura ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Curmătura (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Curmătura (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Curmătura (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Curmătura (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

In ähnlicher Schreibweise gibt es das Dorf Curmătură im Kreis Alba.